Pennville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pennville (Indiana)
Pennville (Pennsylvania)